Ferenc Mészáros peut désigner :
  (1919-1977), footballeur roumano-hongrois ;
 Ferenc Mészáros (1950-2023), footballeur hongrois ;
  (1963-), footballeur hongrois.

Voir aussi